Nina Bratčikova e Aleksandra Panova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis NECC ITF International Women's Tournament 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lu Jia Xiang e Lu Jiajing che hanno battuto in finale Varatchaya Wongteanchai e Varunya Wongteanchai 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Nicole Clerico /  Tadeja Majerič (quarti di finale)
 Varatchaya Wongteanchai /  Varunya Wongteanchai (finale)

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale) 
 Miki Miyamura /  Chiaki Okadaue (semifinali)

Tabellone

Note 
 

NECC ITF International Women's Tournament 2011